Кубок Шотландии по футболу 1874/75 — 2-й розыгрыш национального Кубка Шотландии. Победителем турнира стал глазговский клуб «Куинз Парк», который в финальном матче, состоявшемся 10 апреля 1875 года на стадионе «Хэмпден Парк», обыграл «Рентон» со счётом 3:0.

Календарь

Первый раунд

Переигровки 

 «Стэндард» прошёл во второй раунд турнира без игры.
 «Вейл оф Левен» снялся с соревнования до переигровки с «Клайдсдейлом».

Второй раунд

Переигровки 

 «Роверс» прошёл в четвертьфинал турнира без игры

Четвертьфиналы 

 «Клайдсдейл» прошёл в полуфинал турнира без игры

Полуфиналы

Переигровки

Повторные переигровки

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Все матчи Кубка Шотландии на www.rsssf.com 
 Статистика Кубка Шотландии на www.soccerbase.com 
 Кубок Шотландии 1873-74 на www.iffhs.de 
 Scottish Football Archive 1873—74 

1875
Футбол в Европе в 1874 году
Футбол в Европе в 1875 году
Спорт в Великобритании в 1874 году
Годы XIX века в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1875 году